Le travailliste Tony Blair a dirigé trois gouvernements au Royaume-Uni :
 le gouvernement Blair (1) de 1997 à 2001,
 le gouvernement Blair (2) de 2001 à 2005,
 le gouvernement Blair (3) de 2005 à 2007.

Gouvernement du Royaume-Uni